Il titolo Una casa alla fine del mondo (A Home at the End of the World) può riferirsi a:

Una casa alla fine del mondo – romanzo di Michael Cunningham
Una casa alla fine del mondo – film statunitense del 2004 tratto dal libro